Nice - Digne